I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Wincentego Pola w Tarnopolu (I Gimnazjum w Tarnopolu, I Państwowe Gimnazjum im. Wincentego Pola w Tarnopolu, Wyższe Gimnazjum w Tarnopolu)
 II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Tarnopolu (II Gimnazjum w Tarnopolu, II Państwowe Gimnazjum im. Jiliusza Słowackiego w Tarnopolu)
 III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Tarnopolu (III Gimnazjum w Tarnopolu)
 Gimnazjum ukraińskie w Tarnopolu

Szkoły w Tarnopolu